Ришел Хогенкамп (; родилась 16 апреля 1992 года в Дутинхеме, Нидерланды) — нидерландская профессиональная теннисистка; победительница 18 турниров ITF (восемь — в одиночном разряде); полуфиналистка 1 юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (US Open-2008); полуфиналистка парного турнира Orange Bowl (2007).

Общая информация 
Ришел — старшая из двух дочерей Бенно и Йоланды Хогенкамп; её сестру зовут Шерин.

Нидерландка в теннисе с восьми лет. Любимые покрытия — медленный хард и грунт.

Спортивная карьера 
На Открытом чемпионате США 2019 года проиграла в первом раунде Донне Векич в двух сетах.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (12)

Победы (8)

Поражения (4)

Финалы турниров ITF в парном разряде (17)

Победы (10)

Поражения (7)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Нидерландов